

Харуку — острів з групи Молуккські острови
 Харуку — район у складі округу Центральне Малуку провінції Малуку
 Харуку — село на острові Харуку, район Харуку, округ Центральне Малуку, провінція Малуку

Див. також
 Харука